Mougin est un nom propre français.

Localisation 
Mougin est patronyme français fréquent dans l'est de la France, en particulier dans les départements des Vosges en Lorraine et du Doubs en Franche-Comté.

Patronyme 

 Pierre-Antoine Mougin (1735-1816), prêtre et astronome français ;
 Xavier Mougin (1837-1912), industriel céramiste et homme politique français ;
 Joseph Mougin (1876-1961), céramiste et sculpteur français, fils de Xavier Mougin ;
 Pierre Mougin (1880-1955), céramiste français, fils de Xavier Mougin ;
 Louis Jean Laurent Mougin (1873-1955), général français ;
 Henri-Louis-Philippe Mougin (1841-1916), polytechnicien et précurseur dans le cuirassement ;
 Eugène Mougin (1852-1923), archer français ;
 Paul Mougin (1866-1939), ingénieur forestier français ;
 Eugène-Marcel Mougin (1895-1981), peintre français ;
 Henri Mougin (1912-1946), philosophe existentialiste ;
 Jules Mougin (1912-2010), poète français ;
 Jean-Pierre Mougin (1947-), ingénieur français ;
 Véronique Mougin (1977-), journaliste et écrivaine française.

Armée 
 La tourelle Mougin, tourelle tournante de protection militaire française du .

Voir aussi 
 Mougins, ville française du département des Alpes-Maritimes.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien